A Copa das Nações Árabes de 1992, disputada na Síria, foi a sexta edição da Copa das Nações Árabes. O Egito, que participou com sua seleção olímpica, conquistou o primeiro título da competição e sua terceira medalha de ouro por ganhar da Arábia Saudita na final.

O torneio integrou o programa dos Jogos Pan-Arábicos de 1992 e contou para ambas as competições.

A principal ausência foi a do Iraque, maior vencedor do torneio com quatro títulos, banido das competições esportivas devido à Guerra do Golfo.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Classificação final pelos Jogos Pan-Arábicos de 1992 

Fonte:

Ligações externas 
 

Copa Árabe da FIFA
1992 no futebol
Futebol nos Jogos Pan-Arábicos
1992 na Síria